Bitwa pod Saint-Denis (1567) (Francja, francuska wojna religijna)
 Bitwa pod Saint-Denis (1678) (Belgia, wojna Francji z koalicją hiszpańsko-austriacko-lotaryńską)
 Bitwa pod Saint-Denis (1837) (Kanada, rebelia kanadyjska)